Nessuno è solo – album di Tiziano Ferro del 2006
 Nessuno è solo – album di Gino Santercole del 2010
 Nessuno è solo/Grazie a te – singolo di Connie Francis del 1962